

Astronomia
 4534 Rimskij-Korsakov – asteroide del sistema solare

Cinema 
Rimskij-Korsakov – film del 1953 diretto da Grigorij L'vovič Rošal'

Geografia
 Arcipelago Rimskij-Korsakov – arcipelago del Mar del Giappone

Persone
 Aleksandr Michajlovič Rimskij-Korsakov (Александр Михайлович Римский-Корсаков, 1753-1840) – comandante dell'esercito imperiale russo
 Georgij Mikhailovič Rimskij-Korsakov (1901-1965) – compositore russo.
 Ivan Nikolaevič Rimskij-Korsakov (Иван Николаевич Римский-Корсаков, 1754-1831) – politico russo
 Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov (Николай Андреевич Римский-Корсаков, 1844-1908) – compositore russo
 Voin Rimskij-Korsakov (1822-1871) – geografo ed esploratore russo, fratello di Nikolaj Andreevič.